Leyla significa nit en àrab i s'utilitza com a nom (de dona, "amb pèl negre com la nit") en turc. Persones amb el nom Leyla inclouen:
 Leyla Demiriş - soprano turca
 Leyla Erbil - escriptora turca
 Leyla Gencer - soprano turca
 Leyla Lydia Tuğutlu - actriu turcoalemanya
 Leyla Pınar - clavicembalista turca
 Leyla Sayar - actriu turca
 Leyla Zana - polític turca